NK Aluminij är en slovensk fotbollsklubb, som spelar i Aluminij Športni Park staden i Kidričevo. De spelar i den slovenska högstadivisionen, Prva Liga Slovenije.

Placering tidigare säsonger

Källor

Externa länkar
Officiell webbplats
Prvaliga
Soccerway

Fotbollsklubbar i Slovenien